Dechamps ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Dechamps (1807–1875), belgischer Staatsmann
 Bruno Dechamps (1925–1992), deutscher Journalist
 Gustav Dechamps (1878–1942), deutscher Bergbaudirektor
 Paul Dechamps (1881–1966), deutscher Textilfabrikant und Kommunalpolitiker in Aachen
 Philip Dechamps (* 1989), deutscher Schauspieler
 Victor-Augustin-Isidore Dechamps (1810–1883), Erzbischof von Mecheln und Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Dechamps ist der Name von

 Ateliers Déchamps, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Siehe auch: 
 Deschamps
 DeChamp